Monastero ima više značenja:
 Monastero (Alesandrija)
 Monastero (Kuneo)
 Monastero (Mačerata)
 Monastero (Parma)
 Monastero (Pezaro i Urbino)
 Monastero (Sondrio)
 Monastero (Terni)